

Ладінгтон — місто, штат Мічиган
 Ладінгтон — місто, штат Вісконсин